Ebner steht für:
 Ebner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Adelsgeschlechter:
 Ebner von Eschenbach, Nürnberger Patriziergeschlecht
 Ebner von Rofenstein (Familie), Tiroler Adelsfamilie

geographische Objekte:
 Ebner (Reichertsheim), Ortsteil von Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ebner (Wurmannsquick), Ortsteil von Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ebner (Gemeinde Aurach), Ortsteil von Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Meister der Ebner-Standbilder
 Ebmer